

Cours d'eau 

 Couze : mot nord-occitan () pouvant être traduit par torrent.

 Couze : rivière de Corrèze, affluent de la Corrèze
 Couze : rivière de Corrèze, affluent de la Vézère
 Couze : rivière de Dordogne, affluent de la Dordogne
 Couze : rivière de Haute-Vienne, affluent de la Gartempe.
 Couze d'Ardes : rivière du Puy-de-Dôme, affluent de l'Allier
 Couze Chambon : appelée aussi Couze de Champeix est une rivière du Puy-de-Dôme, affluent de l'Allier
 Couze Pavin : appelée aussi Couze d'Issoire ou Couze de Besse rivière du centre de la France, affluent de l'Allier
 Couze de Valbeleix : affluent de la Couze Pavin

Localités

Localités en Dordogne 
Plusieurs hydronymes et toponymes périgordins proviennent de ce terme occitan  :
 Couze : ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Couze-et-Saint-Front.
 Couze-et-Saint-Front : commune française, située dans le département de la Dordogne.
 Port-de-Couze, lieu-dit de la commune française de Lalinde en Dordogne, situé sur la rive droite de la Dordogne, face à Couze-et-Saint-Front.

Localités dans le Puy-de-Dôme 
 Ardes-sur-Couze : commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme
 Le Breuil-sur-Couze : commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme
 Saint-Cirgues-sur-Couze : commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme

Localité en Haute-Vienne 
 Saint-Symphorien-sur-Couze : commune française, située dans le département de la Haute-Vienne

Localité en Corrèze 
 Lissac-sur-Couze : commune française, située dans le département de la Corrèze

Voir aussi 

 Saint-Thibaud-de-Couz : commune française, située dans le département de la Savoie
 Saint-Jean-de-Couz : commune française, située dans le département de la Savoie

Références 

Homonymie d'hydronyme